Известны следующие битвы при  Аускуле (сейчас Асколи-Сатриано, Италия):

 Битва при Аускуле (279 до н. э.) между римлянами под командованием консула Публия Деция Муса и объединёнными силами италийских племён и армии Эпира под предводительством Пирра.
 Битва при Аускуле (209 до н. э.) между Ганнибалом и Древним Римом.
 Битва при Аускуле (89 до н. э.) во время Союзнической войны Римской Республики против италийцев.
 Битва 1041 г. между Византией и норманнами.